Amerikai Egyesült Államok
 Robinsonville (Oregon)
 Kanada
 Robinsonville (Új-Brunswick)